Il singolare del torneo di tennis Waco Tennis Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Hermes Gamonal che ha battuto in finale Jan Hernych 6-1, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Justin Gimelstob (semifinali)
 Michael Russell (semifinali)
 Louis Vosloo (primo turno)
 Paul Goldstein (primo turno)

 Kevin Kim (primo turno)
 Bjorn Rehnquist (secondo turno)
 Marcos Daniel (quarti di finale)
 Jeff Salzenstein (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Waco Tennis Challenger 2002